Magyarország
Erdődy-palota (Buda)
Erdődy-kastély (Doba)
Erdődy–Choron-kastély (Jánosháza)
Erdődy-kastély (Sajólád)
Erdődy-kastély (Szombathely)
Erdődy-kastély (Táplánszentkereszt)
Erdődy-kastély (Vép)
Hűvös–Erdődy-kastély

 Ausztria
Erdődy-kastély (Monyorókerék)
Erdődy-kastély (Vasvörösvár)

 Horvátország
Erdődy-kastély (Béla)
Erdődy-várkastély (Jasztrebarszka)
Erdődy-kastély (Novi Marof)
Erdődy-kastély (Popovača)
Erdődy–Rubido-kastély (Gornja Rijeka)

 Szlovákia
Erdődy-kastély (Galgóc)
Erdődy-palota (Pozsony)